El término Nikoláyenko (, en ucraniano: Ніколаєнко) puede referirse a:

Personas 

 Andréi Nikoláyenko (*1978), economista ruso, rector de la Universidad Estatal Técnica de Moscú (MAMI).
 Leonid Nikoláyenko, (*1957), futbolista y entrenador soviético y ucraniano.
 Stanislav Nikoláyenko (*1956), político ucraniano, Ministro de Educación y Ciencia (2005-2007).
 Oleksandra Nikoláyenko (*1981), Modelo ucraniana.

Localidades 

 Nikoláyenko (Rusia), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.